Gisekia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Gisekia ingår i familjen Gisekiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Gisekia